és una professora i escriptora catalana.

Premis 
 Premi Josep Maria Folch i Torres de 2018, per La Liang dins del quadre

Referències 

Escriptors catalans de literatura infantil i juvenil en català
Escriptors premianencs
Premis Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies
Escriptors maresmencs contemporanis en català
Escriptors espanyols de literatura infantil i juvenil